Де́тский сад:
 Детский сад — детское дошкольное учреждение.
 «Детский сад» — эпизод мультсериала South Park.
 «Детский сад» — фильм Е. Евтушенко.
 «Детский сад» — педагогический журнал, выходивший в Санкт-Петербурге в 1866—1876 гг.